L’insomnie est un syndrome caractérisé par des problèmes de sommeil. Ce nom peut également désigner :

Cinéma 
 Insomnie, court métrage français de Pierre Étaix (1963) ;
 Insomnies () est un film américain de Michael Walker (2000).

Littérature 
 Insomnie, nouvelle française de François Mauriac (1938) ;
 Insomnie (), roman américain de Stephen King (1994).

Télévision 
 Insomnies, épisode de la série X-Files : Aux frontières du réel (1994) ;
 Insomnies, épisode de la série Dr House (2006).

Voir aussi